Ременины () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1356 году.

В селе есть греко-католическая церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1725 году и перестроенная в 1850 году.

Население 
В селе проживает 308 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,66%
 чехи — 0,34%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 63,18%,
 римо-католики — 27,36%,
 протестанты — 7,43 %,
 православные — 0,68 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 1,36%

Примечания 

Населённые пункты Словакии